

Persone 
 Antonello Falqui – regista italiano
 Enrico Falqui – letterato e critico italiano
 Enrico Falqui – politico italiano
 Pasquale Falqui – farmacista e imprenditore italiano

Altro 
 Falqui – azienda farmaceutica italiana, produttrice del lassativo Confetto Falqui